Zlatá stezka  může označovat:
místopis
 Zlatá stezka (Prachatice) - ulice v Prachaticích
 Zlatá stezka - historická obchodní stezka z Pasova do Čech
 Hotel Zlatá stezka - hotel na Velkém náměstí v Prachaticích
 Zlatá stezka Českého ráje turistická stezka spojující nejvýznamnější místa Českého ráje
 Naučná stezka Zlatá stezka - jedna z naučných stezek v Prachaticích

kultura, věda
 Zlatá stezka (Sborník Prachatického muzea) - časopis, sborník vydávaný Prachatickým muzeem
 Od Zlaté stezky (Krajem Husovým a Chelčického) Vlastivědný sborník - časopis, sborník před II. světovou válkou